Касим Саид Санджур Хардан (; родился 1 января 1990 года в Салале, Оман) — оманский футболист, нападающий, выступающий за оманский клуб «Дофар». Также выступал за сборную Омана по футболу.

Клубная карьера 
Касим Саид начинал свою профессиональную карьеру футболиста в оманском клубе «Аль-Наср» из родного города Салала в 2007 году. За эту команду он играл до 2015 года, проведя за неё более 200 матчей в чемпионате Омана по футболу и забив 29 мячей в этом турнире. В этом году перешёл в «Дофар».

Клубная статистика

Международная карьера
Касим Саид выступает за сборную Омана по футболу с 2009 года и провёл за неё, по состоянию на начало 2015 года, более 60 матчей. Он был включён в состав сборной для участия на Кубке Азии по футболу 2015 года.

Голы за сборную Омана

Ссылки 

Профиль на сайте KOOORA

Футболисты Омана
Игроки сборной Омана по футболу
Игроки ФК «Аль-Наср» Салала